Anglické příjmení Preston má více nositelů:

 Billy Preston (1946–2006) – americký hudebník
 Don Preston (* 1932) – americký rockový hudebník
 Douglas Preston (* 1956) – americký spisovatel
 Kelly Prestonová (1962–2020) – americká herečka
 Simon Preston (1938–2022) – britský varhaník, dirigent a hudební skladatel

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení